Az-Zajtuna (Palestyna)
  Az-Zajtuna (Syria)